Серна има више значења:

 Серна, Сан Себастијан (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Серна (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику